Orlando Rojas Cantillo, mejor conocido como "El Salvaje Rojas" (Santa Marta, Colombia, 27 de diciembre de 1963) es un exfutbolista colombiano. Actualmente se desempeña como asistente técnico de Alberto Gamero en Millonarios.

Trayectoria 
Orlando Rojas, se ganó el apodo del "El Salvaje" debido a su manera de jugar. Durante 16 años militó profesionalmente en el Unión Magdalena, Junior de Barranquilla, Envigado FC, Atlético Bucaramanga, Unicosta y Millonarios.

Como entrenador, ha estado en la faseta de asistente técnico desde el año 2009 cuando se unió al grupo de trabajo de Alberto Gamero, remplazando a Chusco Sierra.

Clubes

Como jugador

Como asistente técnico

Estadísticas como entrenador

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en ceroacero.com

Nacidos en Santa Marta
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Unión Magdalena
Futbolistas de Millonarios Fútbol Club en los años 1990
Futbolistas del Envigado Fútbol Club
Futbolistas del Deportivo Unicosta